Guateque kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Guateque (ort), Boyacá, 
 Guateque (kommun), Boyacá,